Антон Рохель ( или , 18 июня 1770 — 12 марта 1847) — австрийский и венгерский ботаник, энтомолог и врач.

Биография 
Антон Рохель родился в городе Нойнкирхен 18 июня 1770 года.

После получения начального и среднего образования он изучал медицину на медицинском факультете в Вене, который окончил в 1792 году. После окончания учёбы Рохель работал сначала в качестве врача в австрийской армии, затем работал врачом в Моравии и в Венгрии. Позже он получил должность директора Ботанического сада в Будапеште, где работал до 1840 года.

Антон Рохель умер в Граце 12 марта 1847 года.

Научная деятельность 
Антон Рохель специализировался на семенных растениях.

Некоторые публикации 
 Rochel, A. 1821. Naturhistoriche Miscellen über den nordwestlichen Karpathen in Ober-Ungarn.

Таксоны растений, названные в честь А. Рохеля 
Род  (семейство Бурачниковые)

Также в его честь названы виды растений, некоторые из них:
  =

Примечания

Литература 
 Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái.

Ботаники по алфавиту
Ботаники Австрии
Ботаники Венгрии
Медики по алфавиту
Медики Австрии
Медики Венгрии